Svetlen (Kardzjali), plaats in de oblast Kardzjali
 Svetlen (Targovisjte), plaats in de oblast Targovisjte